Амнунахта — топонимы в Нерюнгринском улусе Якутии.

 Амнунахта — неолитическая стоянка, памятник археологии (с 2008 г.)
 Амнунахта — правый приток Унгры.